Por Kingman poderá estar à procura de:

 Kingman, Arizona, Estados Unidos
 Condado de Kingman, Kansas, EUA
 Recife Kingman, Ilhas da Linha, um território dependente dos Estados Unidos

Desambiguação